Министерство здравоохранения Малайзии играет следующую роль:

Для облегчения и поддержки людям:
достичь полного их потенциала в области здравоохранения
ценить здоровье как ценный актив
личную ответственность и позитивные действия для их здоровья
Для обеспечения высокого качества системы здравоохранения, а именно:
ориентированной на клиентов
справедливой
доступной
эффективной
в технологическом отношении
экологически адаптированной
инновационной
С акцентом на:
профессионализм, заботу и работу в команде 
уважение человеческого достоинства
участие общества

Организации 
Государственный департамент здравоохранения
Больницы
Районные Управления здравоохранения
Колледжи
Лечебные и стоматологические клиники правительства
Лаборатории общественного здравоохранения

Ссылки 
Официальный сайт

Примечания 

З
Малайзия